Kecamatan Dompu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Dompu, kabupaten, Nusa Tenggara Barat, 
 Kecamatan Dompu (distrikt i Indonesien), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar